Xènies de Parràsia, comandant de mercenaris grec
 Xènies d'Elis, cap oligarca d'Elis